Jackson (Wyoming), vaak Jackson Hole genoemd, een stadje in de Amerikaanse staat Wyoming
 Jackson Hole (China), een Chinees vakantiedorp gebaseerd op het Amerikaanse stadje
 Jackson Hole (vallei), een vallei in het westen van Wyoming
 Jackson Hole Airport, de luchthaven van Jackson (Wyoming)
 Jackson Hole Mountain Resort, een wintersportgebied in Teton Village (Wyoming)